La pathologie peut désigner :
 En médecine, la pathologie, science qui a pour objet l'étude des maladies.
 Dans la construction, la pathologie, domaine d'étude des désordres de la construction.
 En mathématiques, un '''cas pathologique désigne un objet qui s'oppose à l'intuition que l'on a de la situation générale.